Александр Владимирович Самарин (род. 15 июня 1998 года в Москве, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2019, 2023), бронзовый призёр командного чемпионата мира (2019), победитель турнира серии Челленджер Warsaw Cup (2015). Бронзовый медалист юниорского чемпионата мира (2017), трёхкратный вице-чемпион России среди юниоров. Мастер спорта России международного класса.

По состоянию на 15 декабря 2021 года занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Александр Владимирович Самарин родился 15 июня 1998 года в Москве, в семье Елены и Владимира Самарина. Самарин окончил школу в 2016 году, в том же году поступил в РГУФКСМиТ.

Александр начал кататься на коньках в четыре года. Родители хотели, чтобы их сын не бездельничал, а так как через дорогу был Стадион Юных пионеров, отец решил отвести своего сына туда. Первым тренером Александра была Любовь Федорченко. В 2006 году он перешёл в ЦСКА, где его тренировала Инна Гончаренко. С марта 2014 года тренируется у Светланы Соколовской. 

Встречается с грузинской фигуристкой Алиной Урушадзе.

Карьера

Сезон 2012/2013 
В 2012 году дебютировал на этапах юниорской серии Гран-при. В конце октября Александр стал бронзовым призёром на этапе в Словении. Через несколько недель он повторил свой успех, заняв третью строчку на этапе в Германии. На своём первом взрослом чемпионате России российский фигурист попал в десятку лучших, заняв восьмое место. На первенстве России среди юниоров 2013 Александр стал серебряным призёров, что стало для него первой медалью на таком уровне. По итогам турнира Самарин попал на чемпионат мира среди юниоров, который в марте пройдёт в Милане. На самом турнире Александр стал восьмым.

Сезон 2013/2014 
В следующем сезоне Александр Самарин принял участие на этапе юниорского Гран-при, который прошёл в Минске. Фигурист из России не смог попасть на пьедестал почёта, остановившись в шаге от пьедестала. Из-за этого результата Самарин остался без второго этапа. Следующими соревнованиями Александра были два взрослых этапа Кубка России: в Самаре и Йошкар-Оле. В Самаре Александр занял четвёртое место, на втором этапе — пятое. Эти результаты помогли ему отобраться на взрослый чемпионат России. На Чемпионате России, который прошёл в Сочи, Самарин не попал в десятку лучших, став лишь тринадцатым. На первенстве России Александр не вошёл в тройку лучших и не попал на юниорский чемпионат мира.

Сезон 2014/2015 
В марте 2014 года Александр Самарин перешёл в группу Светланы Соколовской. Сезон он традиционно начал с этапов юниорской серии Гран-при. На этапе во Франции Саша стал третьим. В Чехии Самарин стал вторым, уступив меньше 4 баллов канадцу Роману Садовскому. Затем последовал дебют на турнире серии Челленджер, который прошёл в австрийском городе Грац. Александр стал серебряным призёром этого турнира, впервые выиграв медаль на взрослом международном уровне. В декабре 2014 года Самарин принял участие в ещё одном Челленджере — Golden Spin of Zagreb 2014, который каждый год проходит в Загребе. На этот раз выступление было не столь удачным и Александр занял лишь восьмое место. На чемпионате России, который прошёл в конце декабря, фигурист не смог войти в десятку, став одиннадцатым. В феврале 2015 года на первенстве России, как и два года назад, Самарин стал серебряным призёром. Этот результат позволил ему принять участие на чемпионате мира среди юниоров, который в начале марта пройдёт в Таллине. Правда, выступление на турнире не задалось, российский фигурист не попал в десятку лучших и занял одиннадцатое место.

Сезон 2015/2016 
В новом сезоне Александр выступал под французскую мелодию Дани Брийана «C’est toi» (короткая программа). Произвольная программа была поставлена на музыку из кинофильма «Pearl Harbour». Также спортсмен впервые стал исполнять четверной тулуп. Соревнуясь в юниорской серии Гран-при 2015-16, Самарин занял четвёртое место в Словакии и впервые в карьере завоевал золото юниорской серии Гран-при в Хорватии. Но результат первого этапа не позволил ему впервые попасть в финал.
Затем он появился на двух соревнованиях серии Челленджер, заняв четвёртое место на турнире в Мордовии и выиграв турнир в Варшаве, что стало для него первой победой на подобном уровне.

На взрослом чемпионате России занял восьмое место. На первенстве России среди юниоров, который прошёл в конце января 2016 года, Александр завоевал серебряную медаль, проиграв только Дмитрию Алиеву. Перед тем, как отправиться на юниорский чемпионат мира, Александр принял участие в финале взрослого Кубка России. На турнире спортсмен занял второе место, уступив Артуру Дмитриеву.

В середине марта в Дебрецене прошёл чемпионат мира среди юниоров. Александр Самарин после короткой программы шёл на втором месте, набрав 80.31 балла и выиграв малую серебряную медаль за короткую программу. Но произвольная программа у российского спортсмена не задалась. Самарин приземлил на руку четверной тулуп, сделал степ-аут на тройном акселе, упал с тройного риттбергера, приземлил на руку второй тройной аксель (остался без каскада). В итоге российский фигурист занял четвёртое место, уступив Томоки Хиваташи 0,41 балла.

Сезон 2016/2017 

В последнем юниорском сезоне Александр заявил, что будет совмещать выступления на юниорских и на взрослых стартах.

На юниорском Гран-при Самарин завоевал две золотые медали. Сначала он уверенно победил на домашнем этапе, который прошёл в Саранске. Вторую победу Александр одержал в Таллине, несмотря на отит. Эти результаты позволили российскому фигуристу впервые попасть в финал Гран-при. Финал прошёл в начале декабря в Марселе. После короткой программы Александр занимал второе место, уступав лишь соотечественнику Дмитрию Алиеву. В произвольной программе Самарин сохранил свою позицию, став серебряным призёром финала Гран-при среди юниоров.

В конце декабря в Челябинске прошёл Чемпионате России. Александр выступил очень удачно на этом турнире, став по итогам соревнований серебряным медалистов, уступи лишь Михаилу Коляде. Благодаря этому результату Самарин отобрался на Чемпионат Европы.
На дебютном континентальном первенстве российский спортсмен занял восьмое место. В начале февраля 2017 года Александр принял участие в финале Кубка России, в котором одержал уверенную победу.

На последнем своём юниорском Чемпионате Мира в Тайбэе Саша стал бронзовым призёром, уступив только Винсенту Чжоу и Дмитрию Алиеву. Юниорская карьера подошла к концу, из-за возрастных ограничений Александр больше не мог принимать участие в юниорских турнирах.

Сезон 2017/2018: Олимпийский сезон 
В межсезонье у Александра была травма ноги, из-за которой он не катался 4 месяца, приступив к тренировкам лишь за неделю до контрольных прокатов в Сочи. Несмотря на это на прокатах Александр сделал попытку четверного лутца, но попытка была неудачная. Затем принял участие на турнире серии Челленджер Мемориал Ондрея Непелы 2017, но занял лишь пятое место. На первом своём взрослом этапе Гран-при в Канаде завоевал бронзовую медаль, исполнив чисто четверной лутц и в короткой (в каскаде с тройным тулупом), и в произвольной программе. На этапе во Франции занял четвёртое место, при этом Александр впервые набрал 90 баллов за короткую программу. На коммерческом турнире в Шанхае, на котором спортсмены исполняли только произвольную программу, Александр занял первое место, впервые исполнив в произвольной программе три четверных — два лутца (второй четверной лутц был сделал со степ-аутом), один тулуп.

Следующим его соревнованием был национальный чемпионат, который в середине декабря прошёл в Санкт-Петербурге. В короткой программе Александр сделал все прыжки идеально. Он исполнил каскад «четверной лутц-тройной тулуп», четверной тулуп и тройной аксель. В итоге за свою программу он получил 103,11 балла, что позволило ему занять промежуточное первое место. Но в произвольной программе спортсмена постигла неудача. В самом начале программы у Самарина сломался ботинок, из-за чего ему не удалось показать всё, на что он способен. В итоге Александр, как и год назад, стал серебряным призёром чемпионата России.

В середине января 2018 года российский фигурист выступал в Москве на континентальном первенстве, где замкнул шестёрку лучших фигуристов Старого Света, что не позволило ему попасть на Олимпийские игры.

Сезон 2018/2019 

В мае 2018 года Александру была проведена операция на ноге. Первым стартом в сезоне стал турнир серии Челленджер Ondrej Nepela Trophy 2018, по итогам которого Самарину не удалось попасть на пьедестал почёта. Также, как и в прошлом сезоне, Александр принял участие в этапах Гран при в Канаде и во Франции. На Skate Canada Самарин занял четвёртое место. На этапе во Франции Александр выиграл бронзу, что не позволило ему выйти в финал Гран-при. Перед чемпионатом России Александр решил принять участие на Челленджере, который в начале декабря прошёл в Хорватии. На турнире российский фигурист занял третье место, уступив американцу Джейсону Брауну и соотечественнику Михаилу Коляде.

На чемпионате России, который прошёл в конце года в Саранске, Самарин к двум своим серебряным наградам национального чемпионата добавил бронзу. По итогам чемпионата был включён в список участников чемпионата Европы, который в январе пройдёт в Минске и на Универсиаду, которая в марте пройдёт в Красноярске.

В январе 2019 года выступил на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Минске. В короткой программе Александр чисто исполнил каскад «четверной лутц-тройной тулуп» и тройной аксель, но допустил ошибку при исполнении четверного флипа, сделал на один оборот меньше, что не помешало ему после короткой программы идти на втором месте. В произвольной программе Александр боролся за каждый элемент, сделав на минусы лишь тройной риттбергере. По итогам турнира Александр Самарин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Европы, уступил лишь 1,75 балла Хавьеру Фернандесу.

Программы

Спортивные достижения

Детальные результаты 

На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программы. Текущие лучшие персональные результаты по системе ИСУ выделены жирным. К – командный результат; Л – личный зачёт.

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте fskate.ru

Фигуристы России